McElhinney ist der Familienname folgender Personen:
 Curtis McElhinney (* 1983), kanadischer Eishockeytorwart
 Darragh McElhinney (* 2000), irischer Leichtathlet
 Hayley McElhinney (* 1974), australische Schauspielerin
 Ian McElhinney (* 1948), nordirischer Schauspieler

Siehe auch:
 McElhenney